Gallot ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Gallot (Anfang 17. Jahrhundert – um 1690), Mitglied einer französischen Musikerfamilie im Barock
 Jacques Gallot der Jüngere (um 1640 – nach 1700)
 Jean-Gabriel Gallot (1744–1794), französischer Mediziner
 Sylvestre Gallot (* 1948),  französischer Mathematiker